Cipolini ist der Familienname folgender Personen:

 Luiz Antônio Cipolini (* 1962), brasilianischer Geistlicher und Bischof von Marília
 Pedro Carlos Cipolini (* 1952), brasilianischer Geistlicher und Bischof von Amparo

Siehe auch:
 Cipollini